Kelvin može značiti:

 Kelvin, SI jedinica za temperaturu.
 William Thomson, 1. Baron Kelvin zvan lord Kelvin, škotski fizičar
 Kelvin (rijeka), rijeka u Škotskoj